Långholmen (Stockholm), een eiland en district tussen de eilanden Södermalm en Kungsholmen in de Zweedse hoofdstad Stockholm
Långholmen (Lule-archipel), een tot de Lule-archipel behorend Zweeds eiland in de Botnische Golf
Långholmen (Göteborg), een eiland in de Zweedse gemeente Göteborg
Långholmen (Kimito), een eiland in de Finse gemeente Kimito

Längholmen (Kalixrivier), een eiland in de Kalixrivier bij Grelsbyn (Zweden)
Längholmen (Rånerivier), een eiland in de Råneälven bij Råneå (Zweden)